Parkersburg (Illinois)
 Parkersburg (Iowa) 
 Parkersburg (Virgínia de l'Oest)